Borogyino, város Oroszországban, a Krasznojarszki határterületen
 Borogyinói csata, a napóleoni háborúk legvéresebb csatája 1812-ben